Лентишки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лентишки — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Лентишки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.